Александр Лосев:
 Лосев, Александр Лукич (1846—1917) — русский купец и предприниматель.
 Лосев, Александр Николаевич (1949—2004) — певец и бас-гитарист, солист ВИА «Цветы».